Braunbeck

steht für

 Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenberg-Druckerei Aktiengesellschaft, um 1900 Verlag mit Druckerei in Berlin
 Braunbeck's Sport-Lexikon. Automobilismus, Motorbootwesen, Luftschiffahrt, 1910 erschienenes und 1994 neu aufgelegtes Lexikon

ist der Name von

 Gustav Braunbeck (1866–1928), deutscher Sportler und Verleger, Verlagsbuchhändler in Berlin insbesondere für Sportliteratur
 Ludwig Braunbeck (1897–1968), deutscher Künstler, Maler und Grafiker
 Richard Braunbeck (1867- ), deutscher Schriftsteller und Journalist, Bruder von Gustav Braunbeck und Inhaber der gleichnamigen Sortimentsbuchhandlung in München